Davi Wornel, (Reggio Calabria, Italía, 3 de mayo de 1979) es un cantautor, compositor y productor italiano.

Inicialmente establecido en el panorama latinoamericano de las Christian Music Contemporary, gospel y más tarde en las escena comercial del género pop soul rock y latino 

A lo largo de los años ha interpretado numerosas canciones escritas por autores como Juan Gabriel, Emilio Estefan, Kike Santander

Tiene dúo con nombres importantes como Claude Mcknight (Take Six), Ivana Spagna, Lucia Mendez, John Schlitt (Petra), Kim Keyes. En sus producciones discográficas han participado músicos como: Vinnie Colaiuta, Abraham Laboriel, Michael Landau, Phil Palmer, Phil Maidera, Jerry Mcpherson, Marcello Surace, Carmelo Labate, Max Rosati.

Infancia - El comienzo 
Ya a temprana edad muestra una marcada inclinación artística. A la edad de ocho años participó en el musical (Il Ballo del Qua Qua) de Al Bano y Romina. Al año siguiente asistió a un curso de danza moderna con Federica Ferrari, fundadora de la Academia Nacional de Danza en Roma. Gracias a su marcada sensibilidad a la música, comenzó a estudiar guitarra clásica con un profesor privado. Durante su adolescencia participó en numerosos concursos de canto y fue miembro habitual de su propio coro eclesiástico. Posteriormente nació la pasión por el rock: en 1996 formó una banda llamada Warriors junto con un grupo de amigos, con los que hasta el 2001 realizó una gira por muchos países (plazas y universidades) para difundir un mensaje de esperanza a través de la música.

En 2001, cuando el grupo Warriors se separaron, se mudó a Roma, donde sirvió voluntariamente en el departamento de bomberos. Durante su estancia en la capital, asistió a la U.M. (University of Music) un curso de canto con la maestra Elizabeth Sabine, conocida por seguir a muchos artistas como Axl Rose (Guns'n’Roses), Dave Mustaine (Megadeth), Michael Sweet (Stryper) y muchos otros.

En 2004 conoció al productor discográfico Joshua W Hernández y comenzó su carrera musical.

2004 - 2005 

El 18 de diciembre del 2004 lanza su primero single Il centurione una canción inédita escrita por Michele Maggi e Ciferri Rosita. El sencillo en italiano ha tenido tanto éxito como para ocupar los primeros lugares en el ranking alcanzando el segundo lugar en Argentina y el tercer lugar en el ranking del género Christian Music en los Estados Unidos. Il Centurione anticipa el lanzamiento de su primer disco en español Uno Contigo. El 4 de enero del 2005 fue lanzado en versión italiana Uno con Te. El álbum fue producido por Joshua W Hernández, gracias al compositor Kike Santander, quien firmará la canción Tiempo. El segundo sencillo es Vida Nueva que fue lanzado el 7 de mayo de 2005 con la que se reconoce su valor internacional gracias al pasaje de la radio en América Latina. El mismo año fue lanzado en Italia con el nombre Vita Nuova. El 9 de agosto fue invitado al Festival Roca Fuerte A.O.A celebrado en España.

2006 
El 12 de junio produjo el álbum Musica e Vita producido por Abraham Bannister, distribuido en Italia por el CLC. El disco es una colección de canciones que han marcado la música cristiana latinoamericana, canciones de varios artistas famosos pero para la ocasión hechas en italiano, por mencionar algunas Solo l'amore, Nascosto in Te, Ti prometto. Este es el año del éxito también en Europa, pero esta vez no con el lanzamiento del nuevo álbum, sino del primer sencillo Il Centurione, que ocupa el cuarto lugar en España y el segundo lugar en la radio italiana de música cristiana, una posición que nunca llegó a alcanzar a un cantante italiano de música cristiana en Europa. El 2006 es un año decisivo desde el punto de vista promocional. En el mismo año fue galardonado con el premio Best Performing Christian Music Artists.

2007- 2008 

El 2 de marzo del 2007 sale el sencillo Bendice tu enemigo, un tema latin traditional, una mezcla entre merengue y cumbia, escrito junto el compositor cubano Frank Marcos y arreglado por el cantautor latinoamericano Gustavo Lima, exlíder del grupo Los Iracundos. El sencillo Bendice Tu Enemigo anticipa el lanzamiento del disco No Te Cambiaria un álbum que salió el 5 de abril del 2007 esclusivamente para el mercado latinoamericano e incluye la versión en español de la canción Il Centurione - El Centurion. 

Otro sencillo que ha conquistado al público es el tema en italiano So che ci sei con sabor rock melódico con la participación de nombres como Vinnie Colaiuta, Max Rosati, Abraham Laboriel

El disco tienes un saboor varios entre sonidos europeos y americanos, arreglado entre los Estados Unidos e Italia, y ha logrado grandes resultados de ventas en América Latina.

El 23 de marzo, participó por primera vez en el Telemaraton latinoamericano con el sencillo El Centurion, comenzando en la categoría de Nuevas Propuestas, llegando a la final. En abril, fue invitado como ospite especial en Hollywood al evento caritativo La Cenas de las Estrella organizado por Association Humanity. En mayo es invitado a participar en el Expolit Festival en Miami. En el mes de junio comienza el Davi Tour en América Latina: (Argentina, Honduras, El Salvador, México). En octubre de 2007, Daniel Goodman lo contactará para crear el sencillo Oh Happy Day en la versión pop funk, la canción se incluirá en la compilación The Mercy Project-Christmas 2007 que salió el 8 de noviembre distribuida por Sony Music. Tras un gran éxito en el mundo latino, Davi Wornel recibe varias invitaciones de los Estados Unidos para eventos en vivo y programas de televisión. El 23 de mayo de 2008, Gary Norman lo invitó a Nueva York como invitado especial al programa Family Christian Network en un programa, acompañado de un concierto benéfico, para defender los derechos de las mujeres.

2009 - 2010 - 2011 
El 10 de agosto de 2009 el productor mexicano Mario Quintero lanza una canción del género pop dance, Amor y nada mas, también es invitado y premiado en Nashville en el Festival Christian Music International. En octubre de 2010, Davi Wornel lanza el álbum Merry Christmas en español. El álbum contiene 7 canciones de Navidad, y una pistas cuenta la historia de lo que es el verdadero significado de la Navidad. El 28 de mayo, Davi Wornel es invitado a una gira de verano en China y Japón, pero por motivos profesionales se da por vencido. En el mismo período recibe varias propuestas de eventos y dúos interesantes, pero renuncian porque los proyectos del cantante son otros.

2012 - 2013 Colaboración John Schlitt (Petra) - Ospite Festival del Cine de Venezia 

El 20 de septiembre de 2012 nació la colaboración con el cantante John Schlitt, líder de la banda de rock Petra, considerada entre las mejores bandas de rock de música cristiana, con quien grabó Praise The Lord en español (Gloria al Senor), una canción del género rock de los 70. En la canción tocaron: Michael Landau, Marcello Surace,Saverio Garipoli, Mario Guarini. En poco tiempo, el sencillo ocupa los primeros lugares en el ranking de música cristiana en los Estados Unidos y sud América, en países como (Nashville, Nueva York, Miami, México, Brasil, Argentina, etc.).  En septiembre de 2013 fue invitado al Festival de Cine de Venezia con la actriz mexicana Lucía Méndez para la presentación de la película Intrepido de Gianni Amelio, Antonio Albanese.

2014 Colaboración Claude Mcknight (Take Six) 

El 12 de enero del mismo año, Davi Wornel conoció a Claude Mcknight, líder del grupo Take Six, y su amistad los llevó a hacer una canción en dúo Up Where We Belong, tema de la película An Officer and A Gentleman,  la canción fue un homenaje a Joe Cocker. El sencillo fue grabado en Los Ángeles acompañado de un video que cuenta la historia de un niño y su pasión por la música.

2015 Productor del disco Bailan - Lucia Méndez 
El 18 de febrero de 2015, como productor, comenzó a trabajar en el disco Bailan de la cantante mexicana Lucía Méndez. Un trabajo de 12 canciones, 5 de ellas en italiano y seis en español, distribuidas por Sony Music México. El álbum es una colecciòn del género pop moderno y ve la participación de jóvenes talentos italiano. Dentro del disco hay un dúo con el cantante Umberto Tozzi.

2016 - 2017 Colaboración Manny Montes 
Su estancia en Italia lo llevó a la creación de un nuevo sencillo A tu lado, una canción pop latin con la que también quiere llegar al mercado europeo. En la canción encontramos la participación del rapero puertorriqueño Manny Montes. El sencillo precede al lanzamiento del nuevo trabajo discográfico Latido de Amor, un disco que contiene 11 canciones del género pop rock melódico con influencias latin. El disco fue grabado y mezclado enteramente en Italia por Claudio Morselli.

2019 

El 3 de mayo del mismo año, Davi sale con el sencillo inédito Te Amarè, una canción del género balada con influencias acústicas y a través de este sencillo Davi Wornel quiere expresar su amor por Dios, enfatizando que el amor no solo es la emoción más dulce que existe, sino que, en su grado perfecto y divino, es el carácter mismo de Dios. Amor que nunca fallará, es el vínculo de la perfección. Te Amarè  cuenta con la participación de: Abraham Laboriel, Saverio Garipoli, Marcello Surace, Carmelo Labate, Ezio Scarciglia.

2022 
El 25 de octubre de este ano se lanza en todas las Tiendas Digitales la canción "I Want To Know What Love Is" a dúo con la famosa cantante Ivana Spagna. La canción pretende ser un tributo a la banda Foreigner. En esta canción actuaron músicos de renombre internacional: Vinnie Colaiuta, Abraham Laboriel, Michael Landau junto al coro gospel: Big Soul Mama

Curiosidad 
En 2019 lanza Te Quiero By Davi Wornel, un perfume basado en feromonas. El aroma evoca la evasión y enciende el deseo de libertad, la sensualidad captura el espíritu de elegancia casual y confianza en sí mismo que caracteriza la esencia de esta fragancia.

Las feromonas son sustancias químicas que envían señales aromáticas subconscientes a las personas que te rodean, especialmente al sexo opuesto, lo que ayuda a aumentar tu autoestima, tu carisma y tu atracción. Te Quiero es una mezcla fresca que exuda una nota sensual acompañada de una esencia de vainilla, patchulí que actúa como notas base, envueltas en un provocativo velo oriental gracias al ámbar vinculado a las notas medias de: Jasmíne seguido de notas altas: fruta exótica, naranja, bergamot

Discografía

Álbum 

 2004 - Uno Contigo (Vida Music Records)
2005 - Uno Con te   (Vida Music Records)
 2006 - Musica e Vita (Davi Music)
 2007 - No te Cambiaria (MD Glory Music)
 2017 - Latido de Amor (VMR)

Single 

 2004 - Il Centurione (Vida Music Records)
2005 - El Centurión (Vida Music Records)
 2005 - Vida Nueva - Vita Nuova (Vida Music Records)
 2007 - Bendice a tu enemigo (MD Glory Music) 
 2007 - So che ci sei  (MD Glory Music)
 2007 - O Happy Day (Sparrow Records)
 2009 - Amor Y Nada Mas (Warner Chappell Music)
 2012 - Praise The Lord - Davi feat John Schlitt (Sony Music Entertainment)
2012 - Gloria al Señor - Davi feat John Schlitt (Sony Music Entertainment)
 2013 - Your Love Never Fails  (Davi Music - Integrity Music)
 2014 - Up Where We Belong - Davi feat Claude Mcknight (Davi Music)
 2016 - A tu Lado (VMR)
2019 - Te Amarè  (Aura Music)
2022 - I Want To Know What Love Is (Feat Ivana Spagna) - Aura Music Productions

Compilation 

 2007 - The Mercy Project - Christmas (Sony Music Entertainment)
 2007 - Lo mejor de la música cristiana-Expolit Miami FL (Integrity Music) 
 2010 - Various Artist-Bambini ancora (Universo Music)
 2012 - Una vida con propósito (Vida Music) 
 2014 - Music For Life  (Mondadori)
 2016 - Love In Music  (Mondadori)
 2018 - Merry Christmas - Various Artists (Universo Inc)
 2022 - Latin Pop - Various Artists (TV Novelas)

Referencias

Enlaces externos 

Official YouTube

Discografía de Davi Wornel en Discogs 

Davi Wornel en Musicbrainz 

Social Network